Xerochlamys är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Xerochlamys ingår i familjen Sarcolaenaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Xerochlamys